Bandit (it. bandito für „Verbannter“, „Geächteter“) bezeichnet:

 einen Straßenräuber
 eine Achterbahn im Movie Park Germany, siehe Bandit (Movie Park Germany)
 eine Achterbahn im Yomiuriland, siehe Bandit (Yomiuriland)
 eine Motorradbaureihe von Suzuki (GSF 400 Bandit, GSF 600 Bandit, GSF 650 Bandit, GSF 1200 Bandit, GSF 1250 Bandit)
 Bandit (Rapper), Schweizer Musiker
 das Unternehmen Bandit Helmets, einen deutschen Hersteller von Motorradhelmen mit Sitz in Berlin
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Concept Car Company
 eine ehemalige englische Rockband, siehe Bandit (englische Band)
 eine ehemalige US-amerikanische Rockband, siehe Bandit (US-amerikanische Band)

Bandit ist Bestandteil von:
 Clean Bandit, britische Band
 Bandit Rock, schwedischer Hörfunksender 
 Bandit Queen, Hindi-Film von Shekhar Kapur (1994)
 Berkeley Bandit, Automodell
 One-Armed Bandit, Jazzalbum
 Die Banditen, Opéra-bouffe von Jacques Offenbach (1869)

Siehe auch

 Der Bandit
 Einarmiger Bandit
 Zwei Banditen
 Banditen!
 Bandits